Гудима Олександр Васильович (* 3 січня 1950, с. Вишківці, Немирівський район, Вінницька область) — народний депутат України 1 скликання (1990—1994 рр.).
 Гудима Олександр Миколайович (* 26 червня 1950, смт Розділ, Миколаївський район, Львівська область) — український політик.
Українські прізвища
Сторінки зі списками однофамільців-тезок